Reconciliatie (van het latijn reconciliatio = hereniging) betekent in het algemeen verzoening.

Het begrip wordt toegepast op een groot aantal gebieden zoals religie, conflictbemiddeling, technische en boekhoudkundige procedures.

In religie betekent reconciliatie verzoening van God en mens door het wegnemen van hetgeen de gemeenschap tussen beiden belemmert. In de Katholieke Kerk heeft het ook de specifieke betekenis van de rituele herstelling van de wijding van ontheiligde kerken of kerkhoven.

De reconciliatie van de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen op 4 augustus 1585, nadat het Calvinistische bewind de kerk gedurende vijf jaar aan de katholieke eredienst had onttrokken, is hiervan een voorbeeld.

Conflict
Rooms-Katholieke Kerk
Kerkelijk recht